V Кубок Кремля по современному пятиборью — юбилейный пятый турнир, прошедший в Москве с 23 по 24 мая 2015 года. Призовой фонд турнира: $100 тысяч.

Соревнования проходили на базе столичного спортивного комплекса ЦСКА (фехтование, плавание) и на конно-спортивной базе ЦСКА (верховая езда, бег со стрельбой).

В Кубке Кремля выступают по 24 лучших пятиборца мира среди мужчин и женщин по персональному приглашению.

Первые места среди женщин заняли Лена Шёнеборн, Шаролта Ковач и Доната Римшайте.

Первые места среди мужчин заняли Адам Мароши, Максим Кустов и Валентин Прад.

Женщины 
23 мая 2015 года прошли соревнования среди женщин.

Фехтование и плавание 
В фехтовании наилучший результат показала Лена Шёнеборн, одержав победу в 17 поединках из 23-х и набрав 260 очков.

В плавании лучший результат показала Шаролта Ковач, набрав 313 очков.

Вторые места в обоих соревнования заняла Гульназ Губайдуллина и вышла в лидеры в общем зачете.

Конкур и комбайн 
В конкуре лидер соревнований Гульназ Губайдуллина не справилась с лошадью, и, проехав мимо старта, получила ноль очков.

В комбайне первыми стартовали Шаролта Ковач, Анна Буряк, Лена Шёнеборн, Марго Изаксен и Мелани Мак-Канн.

Почти до конца гонки тройка лидеров не позволяла соперникам достичь себя. После последней стрельбы Доната Римшайте сумела обогнать Анну Буряк, а Лена Шёнеборн — Шаролту Ковач.

Итоговые результаты 
Итоговые места распределись следующим образом:
 Лена Шёнеборн (Германия) — 1329;
 Шаролта Ковач (Венгрия) — 1325;
 Доната Римшайте — 1318;
 Анна Буряк (обе — Россия) — 1309;
 Лаура Асадаускайте (Литва) — 1301;
 Анника Шлой (Германия) — 1291;
 Прокопенко Анастасия (Белоруссия) — 1285;
 Эспозито Хлои (Австралия) — 1281;
 Маккан Мелани (Канада) — 1265;
 Анна Савченко — 1252;
 Алисэ Фахрутдинова — 1249;
14. Екатерина Вдовенко — 1220…

17. Екатерина Хураськина — 1208.

18. Светлана Лебедева — 1192.

22. Гульназ Губайдуллина (все — Россия) — 1045.

Мужчины 
24 мая 2015 года прошли соревнования среди мужчин.

Фехтование и плавание 
В фехтовании лучший результат показали Амро Эль-Гезири, одержавший победу в 19 поединках из 23 (274 очка) и Адам Мароши (17 побед, 258 очков). Третье место разделили Александр Лесун и Валентин Прад (15 побед, 242 очка).

В бассейне победу также одержал Амро Эль-Гезири.

В общем зачете после двух видов программы лидировал Амро Эль-Гезири, вторым был Адам Мароши, третьим Роберт Каса.

Конкур и комбайн 
Лидер первых этапов Амро Эль-Гезири проиграл конкур и лишился шансов попасть в призёры.

В комбайне Мароши показал отличные результаты в стрельбе и занял первое место, а Максим Кустов, опередив Роберта Касу, занял второе. Третьим в итоге финишировал Валентин Прад.

Итоговые результаты 
Итоговые места распределись следующим образом:
 Мароши Адам — 1447;
 Кустов Максим — 1440;
 Прадес Валентин — 1430;
 Де Лука Рикардо — 1424;
 Лесун Александр — 1423.

Примечания 

Кубок Кремля по современному пятиборью